Mužská čtyřhra Apia International Sydney 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do deblové soutěže sydneyského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený pár složený z Nizozemců Wesleyho Koolhofho a Matwého Middelkoopa, který ve finále zdolal nejvýše nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali po triumfech v bulharské Sofii a v rakouském Kitzbühelu třetí společnou a rovněž pro oba třetí trofej na okruhu ATP.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2017